Dhole – specie di cani selvatici asiatici
Dhole – personaggi dei racconti de Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling
Dhole – personaggi dei Miti di Cthulhu di Howard Phillips Lovecraft